Le Blanc, LeBlanc of Leblanc kan verwijzen naar 

Personen
 Nicolas Leblanc (1742-1806), een Frans chemicus, uitvinder van het Leblancproces
 Christian LeBlanc (*1958), een Amerikaanse acteur
 Matt LeBlanc (*1967), een Amerikaans acteur
 Luc Leblanc (*1966), een voormalig Frans wielrenner
 Jean-Marie Leblanc (*1944), de voormalige directeur van de Société du Tour de France
 Piet le Blanc (1921-1966), een Nederlands saxofonist
 Walter Leblanc (1932-1986), een Belgisch beeldend kunstenaar

Plaatsen
Le Blanc (Indre), een plaatsje in Frankrijk

Zie ook 
 Blanc